

Persone
 Alan Vest (1939) – ex calciatore neozelandese
 Camilla Vest, coniugata Nielsen (1972) – modella danese
 George Graham Vest (1830-1904) – politico e avvocato statunitense
 Georg Vest (1896-1977) – ginnasta danese

Altro
 Regione di sviluppo Vest – regione di sviluppo della Romania
 The Lucky Vest – cortometraggio muto del 1914 diretto da Charles H. France
 Universitatea de Vest – università di Timișoara in Romania
 Vest-Agder – contea norvegese